gromada Miłków (powiat jeleniogórski)
 gromada Miłków (powiat opatowski)